USS Bataan — название двух американских военных кораблей.

 USS Bataan (CVL-29) — лёгкий авианосец, нёсший службу в течение Второй мировой и Корейской войн.
  — универсальный десантный корабль типа «Уосп», вступивший в состав ВМС США в 1997 году.